Wettringen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Wettringen, Nordrhein-Westfalen – kommun, Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Münster, 
 Wettringen, Bayern – kommun, Bayern, Regierungsbezirk Mittelfranken,